Родоманово:

 Родоманово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Родоманово — деревня в Ступинском районе Московской области.